Хунци-7 или HQ-7 (, экспортное обозначение — FM-80) — китайский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малого радиуса действия, являющийся копией ЗРК «Crotale». Может устанавливаться на надводные корабли и наземные транспортные средства.

История 
В конце 1970-х годов, КНР из-за сложных отношений с СССР и ввиду серьёзного отставания от него в качестве выпускаемой военной техники, искал помощь в модернизации своих вооруженных сил. Такую помощь Китаю оказали такие страны, как США, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Австралия, обеспечив ему военные поставки и передачу технологий. Такие сделки совершались с КНР как открыто, так и тайно.

В 1978—1979 годах одной из импортированных в Китай систем, были французские ЗРК «Кроталь» в наземной и морской модификациях, разработанные фирмой Thomson-CSF.

ЗРК Thomson-CSF R-440 Sea Crotale и РЛС Thomson-CSF TSR 3004 Sea Tiger E/F-диапазона были установлены на эсминец № 109 «Кайфэн» ВМФ КНР (типа 051) и эсминец № 112 «Харбин» (типа 052). Когда в НОАК убедились, что ЗРК «Кроталь» имеет более высокие характеристики по сравнению с китайским ЗРК HQ-61, 2-й Академии (сейчас ) поручили реверс-инжиниринг «Кроталя», при этом копирование РЛС и системы управления огнём было поручено 23-му Институту, а задание на разработку шасси для наземного варианта ПУ ЗРК было выдано 206-му Институту.

К 1983 году КНР смогла изготовить копии ракет «Кроталя» (HQ-7) для проведения испытаний. Сертификация серийного производства была закончена в 1986—1988 годах.

Экспортная версия FM-80 впервые была продемонстрирована в 1989 году на авиакосмическом салоне в Дубае.

В 1990-х годах ЗРК Хунци-7 был размещён на базах ВВС КНР, СПУ и наземных кораблях, став стандартным для Китая корабельным ЗРК более чем на десятилетие, пока не был налажен выпуск более совершенного и дальнобойного комплекса HQ-9.

ТТХ комплекса 
 Дальность перехвата: до 12 км
 Количество ракет на ПУ: 4(на СПУ)/8 шт.
 Наведение: пассивное радионаведение/радиокоррекция
 РЛС: Type 360S E/F-Диапазона
 Дальность обнаружения: 18 км
 Количество каналов: до 30 целей

ТТХ ракеты 
 Длина: 3 м
 Диаметр: 156 мм
 Масса: 85 кг
 Высота перехвата цели: 30-5000 м
 Дальность перехвата:
 при скорости цели 400 м/с — 8600 м
 при скорости цели 300 м/с — 10 000 м
 медленно движущихся целей — 12000 м
 Скорость ракеты: до 750 м/с

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060510173545/http://www.sinodefence.com/navy/navalmissile/hq7naval.asp

Зенитные ракетные комплексы КНР